Donohue ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Donoghue.

Namensträger 
 David Donohue (* 1967), US-amerikanischer Autorennfahrer
 F. Joseph Donohue (1900–1978), US-amerikanischer Politiker
 Harold Donohue (1901–1984), US-amerikanischer Politiker
 Jack Donohue (1908–1984), US-amerikanischer Showtänzer, Choreograph, Drehbuchautor, Filmkomponist, Regisseur
 Jack Donohue (Basketballtrainer) (1931–2003), US-amerikanisch-kanadischer Basketballtrainer 
 Keith Donohue (* 1959), US-amerikanischer Schriftsteller
 Kether Donohue (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Donohue (1937–1975), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Mary Donohue (* 1947), US-amerikanische Juristin und Politikerin
 Tom J. Donohue (* 1938), Vorsitzender der US-Handelskammer seit 1997
 Zachary Donohue (* 1991), US-amerikanischer Eiskunstläufer

Siehe auch 
 Donohoe
 Donoghue
 Donahue
 O’Donohue
 Donohue-Syndrom, Synonym für Leprechaunismus

Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname